Nasz człowiek w Hawanie – brytyjska komedia szpiegowska z 1959 roku w reż. Carola Reeda.
 Nasz człowiek w Hawanie – powieść Grahama Greene'a z 1958 roku.

Strony ujednoznaczniające